Dichostereum — рід грибів родини Lachnocladiaceae. Назва вперше опублікована 1926 року.

Класифікація 
До роду Dichostereum відносять 18 видів:

Примітки

Джерела 
 Pilát, A. 1926. Monographie der mitteleuropäischen Aleurodiscineen. Annales Mycologici. 24:203-230 - P.223

Роди грибів
Агарикоміцети